

Anatomie et médecine 
 Cortex préfrontal
 Crête frontale
 Lobe frontal
 Gyrus frontal inférieur, Gyrus frontal moyen et Gyrus frontal supérieur
 Sillon frontal supérieur
 Syndrome frontal
 Épilepsie frontale à crises nocturnes
 Muscle occipito-frontal
 Nerf frontal
 Os frontal
 Os préfrontal
 Quatrième sillon frontal
 Sinus frontal
 Suture frontale
 Veine frontale

Informatique 
 Frontal (serveur)
 Frontal (compilateur)
 Développement web frontal

Zoologie 
 Cinclidium frontale, un passereau

Cinéma 
 Full Frontal, film de Steven Soderbergh sorti en 2002 avec Julia Roberts et David Duchovny
 Frontal, un projet de film de Frédéric Forestier avec notamment Jean Dujardin

Sport 
 Kawasaki Frontale, équipe de football japonaise
 Saison 2012 du Kawasaki Frontale

Divers 
 Collision frontale
 Lampe frontale
 Optronique secteur frontal : sur l'avion de combat rafale
 Tour frontal : machine-outil